Argenis steht für:

 Argenis (Gattung), Insekten-Gattung 
 Argenis (Barclay), Buch von John Barclay (Dichter) 
 Argenis (Opitz), durch Martin Opitz übersetzte deutsche Version der Argenis von Barclay
 Argenis (Wrestler) (* 1986), mexikanischer Wrestler